Odbojkaški klub "Don Bosco" (OK "Don Bosco"; Don Bosco Zagreb; Don Bosco) je ženski odbojkaški klub iz Zagreba, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. "Don Bosco" se natječe u "Prvoj hrvatskoj ženskoj odbojkaškoj ligi", ligi drugog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene.

O klubu 
Počeci kluba sežu u početak 1990.-ih, kada salezijanska župa na Knežiji dobiva pozive iz Italije na odbojkaškim turnirima, te ženska ekipa na tim turnirima nastupa pod imenom "Don Bosco". Sustavniji rad počinje u jesen 1998. godine s djevojkama srednjoškolske i studentske dobi, a u proljeće i u više dobnih skupina. Konačno se službeno u prosincu 1999. godine utemeljuje Športsko društvo "Don Bosco" s odbojkaškim i malonogometnim klubom, koje je kasnije postalo dijelom športskog društva "SALOM".  
OK "Don Bosco" je kao samostalna udruga upisana 2006. godine.  
Ligaški klub počinje nastupati 2001. godine u trećoj ligi, a otada redovno igra kao član "Prve B" ili "Druge hrvatske lige".  
Us seniorsku ekipu djeluje rezervna, te ekipe u nižim dobnim skupinama. a nastupe i treninge klub koristi više dvorana, a pretežno djeluje na području zagrebačkih naselja i četvrti - Knežije, Trešnjevke, Jaruna, Cvjetnog naselja, Španskog i Oranica.  
Klub je više puta nastupao na Međunarodnim igrama salezijanske športske mladeži.

Uspjesi 
 1. B HOL - Centar 
 drugoplasirani: 2018./19. 

 2. HOL - Centar / 2. A HOl - Centar 
 prvkinje: 2014./15. 
 drugoplasirani: 2002./03.

Pregled plasmana po sezonama 

 Rezervna ekipa

Poznate igračice

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 KK Bosco Zagreb 
 Športsko društvo SALOM Zagreb

Vanjske poveznice 
 okdonbosco.hr 
 OK DON BOSCO, facebook stranica 
 natjecanja.hos-cvf.hr, KLUBOVI - OK DON BOSCO 
 zos.hr, KLUBOVI - OK DON BOSCO 
 scoreboard.com, Don Bosco Ž 
 sportilus.com, ODBOJKAŠKI KLUB DON BOSCO

Izvori 
 
 okdonbosco.hr, O nama, pristupljeno 8. siječnja 2021. 
 poslovna.hr, ODBOJKAŠKI KLUB DON BOSCO 
 fininfo.hr, OK "DON BOSCO" 
 bisnode.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "DON BOSCO" 
  

 
Hrvatski ženski odbojkaški klubovi
Šport u Zagrebu